Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 2002 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 11 по 13 апреля 2002 года в Мехико, Мексика. Две лучшие команды турнира получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2003 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 3 национальные команды — по одной из Северной Америки, Азии, Океании. Сборные Мексики и Новой Зеландии пришли из второго дивизиона, сборная КНДР участвовала впервые с 1993 года.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC−5).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Ссылки 

 
 
 

2К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике
Международные спортивные соревнования в Мехико
Апрель 2002 года
Спорт в Мексике в 2002 году
Чемпионаты мира в Мексике